Гладков Андрій Валерійович (1976—2014) — майор Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Гладков Борис Васильович — Герой Радянського Союзу.
 Гладков Василь Дмитрович — Герой Радянського Союзу.
 Гладков Василь Федорович — Герой Радянського Союзу.
 Гладков В'ячеслав Володимирович (нар. 1969) — російський державний діяч.
 Гладков Геннадій Ігорович — радянський і російський композитор.
 Гладков Єгор Геннадійович (* 1991) — старший лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Гладков Ігор Віталійович — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Гладков Олександр Васильович — Герой Радянського Союзу.
 Гладков Олександр Іванович — один з організаторів повстання на крейсері «Очаків» в 1905 році.
 Гладков Сергій Ігорович — український клоун, актор, сценарист і звукорежисер.
 Гладков Федір Дмитрович — український актор.
російські прізвища